Dit is een lijst van planetoïden 1001-1100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1001) Gaussia || 1923 OA || 9 augustus 1923 || S. Beljavskij
|-
| (1002) Olbersia || 1923 OB || 15  augustus 1923 || V. Albitskij
|-
| (1003) Lilofee || 1923 OK || 13 september 1923 || K. Reinmuth
|-
| (1004) Belopolskya || 1923 OS || 5 september 1923 || S. Beljavskij
|-
| (1005) Arago || 1923 OT || 5 september 1923 || S. Beljavskij
|-
| (1006) Lagrangea || 1923 OU || 12 september 1923 || S. Beljavskij
|-
| (1007) Pawlowia || 1923 OX || 5 oktober 1923 || V. Albitskij
|-
| (1008) La Paz || 1923 PD || 31 oktober 1923 || M. F. Wolf
|-
| (1009) Sirene || 1923 PE || 31 oktober 1923 || K. Reinmuth
|-
| (1010) Marlene || 1923 PF || 12 november 1923 || K. Reinmuth
|-
| (1011) Laodamia || 1924 PK || 5 januari 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1012) Sarema || 1924 PM || 12 januari 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1013) Tombecka || 1924 PQ || 17 januari 1924 || B. Jekhovsky
|-
| (1014) Semphyra || 1924 PW || 29 januari 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1015) Christa || 1924 QF || 31 januari 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1016) Anitra || 1924 QG || 31 januari 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1017) Jacqueline || 1924 QL || 4 februari 1924 || B. Jekhovsky
|-
| (1018) Arnolda || 1924 QM || 3 maart 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1019) Strackea || 1924 QN || 3 maart 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1020) Arcadia || 1924 QV || 7 maart 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1021) Flammario || 1924 RG || 11 maart 1924 || M. F. Wolf
|-
| (1022) Olympiada || 1924 RT || 23 juni 1924 || V. Albitskij
|-
| (1023) Thomana || 1924 RU || 25 juni 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1024) Hale ||  1923 YO13  || 2 december 1923 || G. Van Biesbroeck
|-
| (1025) Riema || 1923 NX || 12 augustus 1923 || K. Reinmuth
|-
| (1026) Ingrid || 1923 NY || 13 augustus 1923 || K. Reinmuth
|-
| (1027) Aesculapia || 1923 YO11 || 11 november 1923 || G. Van Biesbroeck
|-
| (1028) Lydina || 1923 PG || 6 november 1923 || V. Albitskij
|-
| (1029) La Plata || 1924 RK || 28 april 1924 || J. Hartmann
|-
| (1030) Vitja || 1924 RQ || 25 mei 1924 || V. Albitskij
|-
| (1031) Arctica || 1924 RR || 6 juni 1924 || S. Beljavskij
|-
| (1032) Pafuri || 1924 SA || 30 mei 1924 || H. E. Wood
|-
| (1033) Simona || 1924 SM || 4 september 1924 || G. Van Biesbroeck
|-
| (1034) Mozartia || 1924 SS ||  7 september 1924 || V. Albitskij
|-
| (1035) Amata || 1924 SW || 29 september 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1036) Ganymed || 1924 TD || 23 oktober 1924 || W. Baade
|-
| (1037) Davidweilla || 1924 TF || 29 oktober 1924 || B. Jekhovsky
|-
| (1038) Tuckia || 1924 TK || 24 november 1924 || M. F. Wolf
|-
| (1039) Sonneberga || 1924 TL || 24 november 1924 || M. F. Wolf
|-
| (1040) Klumpkea || 1925 BD || 20 januari 1925 || B. Jekhovsky
|-
| (1041) Asta || 1925 FA || 22 maart 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1042) Amazone || 1925 HA || 22 april 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1043) Beate || 1925 HB || 22 april 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1044) Teutonia || 1924 RO || 10 mei 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1045) Michela || 1924 TR || 19 november 1924 || G. Van Biesbroeck
|-
| (1046) Edwin || 1924 UA || 1 december 1924 || G. Van Biesbroeck
|-
| (1047) Geisha || 1924 TE || 17 november 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1048) Feodosia || 1924 TP || 29 november 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1049) Gotho || 1925 RB || 14 september 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1050) Meta || 1925 RC || 14 september 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1051) Merope || 1925 SA || 16 september 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1052) Belgica || 1925 VD || 15 november 1925 || E. Delporte
|-
| (1053) Vigdis || 1925 WA || 16 november 1925 || M. F. Wolf
|-
| (1054) Forsytia || 1925 WD || 20 november 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1055) Tynka || 1925 WG || 17 november 1925 || E. Buchar
|-
| (1056) Azalea || 1924 QD || 31 januari 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1057) Wanda || 1925 QB || 16 augustus 1925 || G. Shajn
|-
| (1058) Grubba || 1925 MA || 22 juni 1925 || G. Shajn
|-
| (1059) Mussorgskia || 1925 OA || 19 juli 1925 || V. Albitskij
|-
| (1060) Magnolia || 1925 PA || 13 augustus 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1061) Paeonia || 1925 TB || 10 oktober 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1062) Ljuba || 1925 TD || 11 oktober 1925 || S. Beljavskij
|-
| (1063) Aquilegia || 1925 XA || 6 december 1925 || K. Reinmuth
|-
| (1064) Aethusa || 1926 PA || 2 augustus 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1065) Amundsenia || 1926 PD || 4 augustus 1926 || S. Beljavskij
|-
| (1066) Lobelia || 1926 RA || 1 september 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1067) Lunaria || 1926 RG || 9 september 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1068) Nofretete || 1926 RK || 13 september 1926 || E. Delporte
|-
| (1069) Planckia || 1927 BC || 28 januari 1927 || M. F. Wolf
|-
| (1070) Tunica || 1926 RB || 1 september 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1071) Brita || 1924 RE || 3 maart 1924 || V. Albitskij
|-
| (1072) Malva || 1926 TA || 4 oktober 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1073) Gellivara || 1923 OW || 14 september 1923 || J. Palisa
|-
| (1074) Beljawskya || 1925 BE || 26 januari 1925 || S. Beljavskij
|-
| (1075) Helina || 1926 SC || 29 september 1926 || G. N. Neujmin
|-
| (1076) Viola || 1926 TE || 5 oktober 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1077) Campanula || 1926 TK || 6 oktober 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1078) Mentha || 1926 XB || 7 december 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1079) Mimosa || 1927 AD || 14 januari 1927 || G. Van Biesbroeck
|-
| (1080) Orchis || 1927 QB || 30 augustus 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1081) Reseda || 1927 QF || 31 augustus 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1082) Pirola || 1927 UC || 28 oktober 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1083) Salvia || 1928 BC || 26 januari 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1084) Tamariwa || 1926 CC || 12 februari 1926 || S. Beljavskij
|-
| (1085) Amaryllis || 1927 QH || 31 augustus 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1086) Nata || 1927 QL || 25 augustus 1927 || S. Beljavskij, N. Ivanov
|-
| (1087) Arabis || 1927 RD || 2 september 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1088) Mitaka || 1927 WA || 17 november 1927 || O. Oikawa
|-
| (1089) Tama || 1927 WB || 17 november 1927 || O. Oikawa
|-
| (1090) Sumida || 1928 DG || 20 februari 1928 || O. Oikawa
|-
| (1091) Spiraea || 1928 DT || 26 februari 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1092) Lilium || 1924 PN || 12 januari 1924 || K. Reinmuth
|-
| (1093) Freda || 1925 LA || 15 juni 1925 || B. Jekhovsky
|-
| (1094) Siberia || 1926 CB || 12 februari 1926 || S. Beljavskij
|-
| (1095) Tulipa || 1926 GS || 14 april 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1096) Reunerta || 1928 OB || 21 juli 1928 || H. E. Wood
|-
| (1097) Vicia || 1928 PC || 11 augustus 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1098) Hakone || 1928 RJ || 5 september 1928 || O. Oikawa
|-
| (1099) Figneria || 1928 RQ || 13 september 1928 || G. N. Neujmin
|-
| (1100) Arnica || 1928 SD || 22 september 1928 || K. Reinmuth|}

Planetoïdenlijsten